Razgrad kan syfta på:

Bulgarien 

 Razgrad (region), 
 Obsjtina Razgrad, kommun, 
 Razgrad (ort), regionhuvudort, Obsjtina Razgrad, 
 Razgrad (distrikt), Montana, Obsjtina Vltjedrm,